Александр Копач (, род. 26 января 1990, Лондон, Онтарио) — канадский бобслеист, разгоняющий, олимпийский чемпион 2018 года.

Спортивная карьера 
На этапах Кубка мира Александр Копач дебютировал 12.12.2014 в Лейк-Плэсиде в двойке с пилотом Крисом Спрингом.

В сезоне 2015/2016 Александр Копач начал выступать в экипажах с пилотом Джастином Криппсом и первый подиум (3 место) завоевал в том же Лейк-Плэсиде в четверках. 

На олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Александр Копач в экипаже с пилотом Джастином Криппсом завоевал золотые медали в двойках, в экипаж-четверка с Александром занял 6 место.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по бобслею и скелетону

Ссылки 
 

Бобслеисты Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по бобслею
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года